Memorija (računala)
 Pamćenje